Тучапский — славянская фамилия:
 Тучапский, Александр Гаврилович (1869—?) — российский военачальник, генерал-майор, герой Русско-японской войны.
 Тучапский, Павел Лукич (1869—1922) — украинский социалист, историк.
 Тучапский, Тадеуш (1922—2009) — польский генерал, главный инспектор территориальной обороны Войска Польского, член Военного совета национального спасения.